Ez a cikk a Pecatanya című rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Évadok

Első évad (2010–2011)

Második évad (2011-2013) 
Magyarországon a sorozat ebben az évadban félbe lett hagyva és a harmadik évadot se adták le.

Harmadik évad (2013-2014)

Források

Fordítás 

Televíziós sorozatok epizódlistái